Новое Исаково — название населённых пунктов в России:
 Новое Исаково — деревня в Бугульминском районе Республики Татарстан.
 Новое Исаково — деревня в Урмарском районе Чувашии.